Чернетчина — название населённых пунктов на Украине:

 Чернетчина — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Чернетчина — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Чернетчина — село в Краснопольском районе Сумской области.

См. также 

 Великая Чернетчина